H+ или h+ (буква латинская) может означать:
 H+ — катион водорода, см. кислота
 h+ — дырка (квазичастица)
  — символ философии трансгуманизма.
 H+: Цифровой сериал — веб-сериал распространяемый через YouTube
H+: Система мобильной связи HSPA+, относящаяся к 3G